Ян Чайковський (адвокат)
 Ян Чайковський (лікар)